Список событий в авиации в 1997 году:

События 
 14 мая - дата создание альянса Star Alliance
 15 мая — расстрел Як-40 в воздухе
 15 июля — первый полёт многоцелевого самолёта-амфибии Бе-103 (лётчик-испытательОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» В. Ульянов).
 2 августа — первый полёт чешского учебно-тренировочного и учебно-боевого самолёта Aero L-159 ALCA.
 4 сентября — первый полёт Ка-226 — многоцелевого вертолёта, разработанного ОКБ Камова.
 7 сентября — первый полёт американского многоцелевого истребителя пятого поколения F-22A Raptor
 17 сентября — первый полёт опытного образца самолёта Ан-140.
 24 сентября — первый полёт экспериментального палубного истребителя Су-47.

Персоны

Скончались 
 12 ноября — Русакова, Нина Ивановна, единственная женщина — заслуженный лётчик-испытатель СССР (7 октября 1959), полковник (1955).

См. также

Примечания